Првенство Београдске зоне у фудбалу 1988/89. бројала је 16 клубова. Виши степен такмичења је Друга српска лига — Sever, а нижа Прва Београдска лига .

	
Првак Београдске зоне за сезону 1988/89. годину, који је прешао у Другу српску лигу:
 Трудбеник, Београд
 провео 26 кола на првом месту

Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:	
  Херој, Јајинци 
  ОФК Бождаревац 
Из Прве Београдске лиге пласирали су се тимови у Београдску зону за сезону 1989/90.: 
  Бежанија 
  Сопот
  ИМ Раковица

Први пут је примењено правило да се код нерешеног резултата у регуларном току утакмице (90 мин) приступи извођењу једанаестераца.
Ко победи добија 1 бод, поражени ништа.

Клубови 

{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width:133%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|
|  style="background:#fff; text-align:center;"|1. Херој Јајинци 	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|2. Графичар Савски венац

|  style="background:#fff; text-align:center;"|3. БСКБорча

|  style="background:#fff; text-align:center;"|4. ТелеоптикЗемун	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|5. Полет Стари град	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|6. БудућностДобановци
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|7. БеоградКарабурма	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|8. БАСК ПИМ Царева ћуприја
 
|-
|  style="background:#fff; text-align:center;"|9. ПалилулацКрњача

|  style="background:#fff; text-align:center;"|10. ОФК БождаревацБождаревац	

|  style="background:#fff; text-align:center;"|11. МинелРипањ

|  style="background:#fff; text-align:center;"|12. СремЈаково
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|13. ТекВелики Црљени
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|14. ТрудбеникЗвездара

|  style="background:#fff; text-align:center;"|15. Прва искра Барич
 
|  style="background:#fff; text-align:center;"|16. БорацОстружница

|}

Резултати по колима (број гледалаца)

Посећеност утакмица

Жути и црвени картони 
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

Жути и црвени картони по колима
Није реално стање пошто у многим извештајима са утакмица нема података за жуте и црвене картоне.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:left;"|
|- style="text-align:right;"
! style="text-align:left;"| !!colspan="2" |Домаћин!!colspan="2" |Гост!!colspan="2" |Укупно
|- style="text-align:right;"
! style="text-align:left;"| Коло !!!!!!!!!!!!
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|1||style="background:#90EE90" |7||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" |6||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#dcdbd6 " |13||style="background:#dcdbd6 " |2
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|2||style="background:#90EE90" |8||style="background:#90EE90" |2||style="background:#CEEBFB" |8||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#dcdbd6 " |16||style="background:#dcdbd6 " |3
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|3||style="background:#90EE90" |5||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |6||style="background:#dcdbd6 " |
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|4||style="background:#90EE90" |6||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" |11||style="background:#CEEBFB" |2||style="background:#dcdbd6 " |17||style="background:#dcdbd6 " |3
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|5||style="background:#90EE90" |10||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" |12||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |22||style="background:#dcdbd6 " |1
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|6||style="background:#90EE90" |10||style="background:#90EE90" |2||style="background:#CEEBFB" |15||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |25||style="background:#dcdbd6 " |2
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|7||style="background:#90EE90" |12||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |8||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |20||style="background:#dcdbd6 " |
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|8||style="background:#90EE90" |14||style="background:#90EE90" |2||style="background:#CEEBFB" |14||style="background:#CEEBFB" |2||style="background:#dcdbd6 " |28||style="background:#dcdbd6 " |4
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|9||style="background:#90EE90" |15||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" |17||style="background:#CEEBFB" |2||style="background:#dcdbd6 " |32||style="background:#dcdbd6 " |3
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|10||style="background:#90EE90" |12||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |11||style="background:#CEEBFB" |2||style="background:#dcdbd6 " |23||style="background:#dcdbd6 " |2
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|11||style="background:#90EE90" |14||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" |10||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |24||style="background:#dcdbd6 " |1
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|12||style="background:#90EE90" |9||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |13||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |22||style="background:#dcdbd6 " |
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|13||style="background:#90EE90" |7||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |7||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |14||style="background:#dcdbd6 " |
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|14||style="background:#90EE90" |8||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |7||style="background:#CEEBFB" |2||style="background:#dcdbd6 " |15||style="background:#dcdbd6 " |2
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|15||style="background:#90EE90" |13||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" |10||style="background:#CEEBFB" |3||style="background:#dcdbd6 " |23||style="background:#dcdbd6 " |4
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|16||style="background:#90EE90" |8||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |3||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |11||style="background:#dcdbd6 " |
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|17||style="background:#90EE90" |4||style="background:#90EE90" |2||style="background:#CEEBFB" |2||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |6||style="background:#dcdbd6 " |2 
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|18||style="background:#90EE90" |6||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |10||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#dcdbd6 " |16||style="background:#dcdbd6 " |1
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|19||style="background:#90EE90" |9||style="background:#90EE90" |2||style="background:#CEEBFB" |12||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#dcdbd6 " |21||style="background:#dcdbd6 " |3
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|20||style="background:#90EE90" |6||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |15||style="background:#CEEBFB" |2||style="background:#dcdbd6 " |21||style="background:#dcdbd6 " |2
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|21||style="background:#90EE90" |7||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" |11||style="background:#CEEBFB" |3||style="background:#dcdbd6 " |18||style="background:#dcdbd6 " |4
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|22||style="background:#90EE90" |5||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |4||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |9||style="background:#dcdbd6 " |
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|23||style="background:#90EE90" |5||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |4||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#dcdbd6 " |9||style="background:#dcdbd6 " |1
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|24||style="background:#90EE90" |7||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |8||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#dcdbd6 " |15||style="background:#dcdbd6 " |1
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|25||style="background:#90EE90" |3||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |6||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |9||style="background:#dcdbd6 " |
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|26||style="background:#90EE90" |10||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" |9||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |19||style="background:#dcdbd6 " |1
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|27||style="background:#90EE90" |7||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |3||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#dcdbd6 " |10||style="background:#dcdbd6 " |1
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|28||style="background:#90EE90" |9||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" |7||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " |16||style="background:#dcdbd6 " |
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|29||style="background:#90EE90" | ||style="background:#90EE90" |1||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#CEEBFB" |1||style="background:#dcdbd6 " | ||style="background:#dcdbd6 " |2
|- style="text-align:right;"
| style="text-align:center;"|30||style="background:#90EE90" | ||style="background:#90EE90" | ||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#CEEBFB" | ||style="background:#dcdbd6 " | ||style="background:#dcdbd6 " |
|-  style="background:#dcdbd6; text-align:right;"
||Тотал:||style="background: #90EE90;" |236||style="background: #90EE90;" |19||style="background: #CEEBFB;" |244||style="background: #CEEBFB;" |26||style="background: #dcdbd6;" |480||style="background: #dcdbd6;" |45
|-  style="background:#dcdbd6; text-align:right;"
||По колу:||style="background: #90EE90;" |7,8||style="background: #90EE90;" |0,6||style="background: #CEEBFB;" |8,1||style="background: #CEEBFB;" |0,9|| style="background: #dcdbd6;" |16||style="background: #dcdbd6;" |1,5	
|}

Голгетер  Београдске зоне 
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||	
|-  style="text-align:left; background:#c0ffc0;"
|align=right|1.||Милош Јанић||align=center|||Прва искра, Барич ||align=right|25 
|- align=left 	
| style="text-align:right;"|2.||Јоксић||align=center|||Трудбеник, Београд|| align=right|22
|-	
| rowspan="3" style="text-align:right;"|3.||Митровић||align=center|||ОФК Бождаревац, Бождаревац|| rowspan="3" style="text-align:right;"|19
|-	
||Небојша Велиновић||align=center|||Палилулац, Крњача
|-	
||Својић||align=center|||Тек, Велики Црљени
|- 	
| rowspan="2" style="text-align:right;"|4.||Ђорђевић||align=center| ||БАСК, Београд|| rowspan="2" style="text-align:right;"|13
|-	
||Станковић||align=center||||Срем, Јаково
|-	
| style="text-align:right;"|5.||Радисављевић||align=center| ||Полет, Београд|| style="text-align:right;"|15
|-	
| style="text-align:right;"|6.||Машић||align=center| ||Телеоптик, Земун || style="text-align:right;"|14
|-	
| rowspan="2" style="text-align:right;"|7.||Самарџић||align=center| ||Борац, Остружница|| rowspan="2" style="text-align:right;"|10
|-	
||Накић||align=center|||Будућност, Добановци
|-
|align=right|...|| || || ||						
|}

Најбољи фудбалер Београдске зоне  
{| class="wikitable" style="text-align:left;" 	
|- style="background:#dcdbd6;"
|| ||Име и презиме||colspan="2"|Клуб||||	
|- style="background:#c0ffc0;"
|align=right|1.||align=left |Зоран Симић||align=center||| Трудбеник, Београд||align=right|7,52 ||align=right|188/25
|-	
|align=right|2.||align=left |Ђаловић||align=center||| Срем, Јаково||align=right|7,31 ||align=right|149/19	
|-	
|align=right|3.||align=left |Ђукановић||align=center||| Будућност, Добановци||align=right|7,29 ||align=right|197/27
|-	
|align=right|4.||align=left |Митровић||align=center||| ОФК Бождаревац, Бождаревац||align=right|7,24 ||align=right|210/29
|-	
|align=right|5.||align=left |Свилар||align=center||| Срем, Јаково||align=right|7,07 ||align=right|184/26
|-	
|align=right|6.||align=left |Јанић||align=center||| Прва искра, Барич||align=right|7,04 ||align=right|183/26
|-	
|align=right|7.||align=left |Благојевић||align=center||| Борац, Остружница||rowspan="2" align=right|7,00 ||align=right|154/22
|-	
|align=right|8.||align=left |Јовановић||align=center||| Палилулац, Крњача||align=right|112/16
|-	
|align=right|9.||align=left |Јовић||align=center||| Трудбеник, Београд||align=right|6,96 ||align=right|188/27
|-	
|align=right|10.||align=left |Соле||align=center||| БАСК ПИМ, Београд||align=right|6,90 ||align=right|207/30
|-	
|align=right|...||align=left | ||align=center| ||align=right| || ||align=right|						
|}	
Правилник: Збир оцена подељен са бројем одиграних 
утакмица, на приме за Симића: 7,52 = 188/25

Резултати 
{| cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #FFE4E1; font-size: 95%; text-align: center" class="wikitable"	
!align="left"| !! style="text-align: left" colspan="2"|Екипа домаћина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
|- 
	
!style="text-align: right" |1|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Херој, Јајинци	
|style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #FFFACD;"|3:3||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #FFE4E1;"|3:7||style="background: #FFE4E1;" |1:5||style="background: #C0FFC0;" |1:0  	
|- !  style="background:#F0F0F0;"	
	
!style="text-align: right" |2|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Графичар, Београд	
| style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0|| style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2|| style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0  	
|-	
	
!style="text-align: right" |3|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |БСК, Борча	
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |0:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!style="text-align: right" |4|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Телеоптик, Земун	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2 ||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |7:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |4:2||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0	
|-	
	
!style="text-align: right" |5|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Полет, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |0:0  ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |3:6||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!style="text-align: right" |6|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Будућност, Добановци	
|style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0 	
|-	
	
!style="text-align: right" |7|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Београд, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;"|3:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |1:0 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!style="text-align: right" |8|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |БАСК ПИМ, Београд	
|style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0 	
|-	
	
!style="text-align: right" |9|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Палилулац, Крњача	
|style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFE4E1;" |2:3 ||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;"  |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #FFFACD;" |2:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;" 	
	
!10|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |ОФК Бождаревац, Бождаревац	
|style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #FFE4E1;" |0:4||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |1:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:1  	
|-! 	
	
!11|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Минел, Рипањ		
|style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |3:2  	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!12|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Срем, Јаково	
| style="background: #C0FFC0;" |3:1|| style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |5:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0 ||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFFACD;" |0:0|| style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |1:1 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!13|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Тек, Велики Црљени	
| style="background: #FFFACD;" |1:1|| style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |1:0|| style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFFACD;"|0:0 ||style="background: #dcdbd6;" |XXX ||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |0:2 	
|-! style="background:#F0F0F0;"	
	
!14|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Трудбеник, Београд	
| style="background: #FFFACD;" |4:4|| style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0 ||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #C0FFC0;" |4:0||style="background: #C0FFC0;" |2:0
|-! style="background:#F0F0F0;"
 
!15|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Прва искра, Барич	
| style="background: #C0FFC0;" |2:1|| style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |5:3||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |5:1||style="background: #C0FFC0;" |3:0 ||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #FFFACD;" |0:0||style="background: #FFE4E1;" |0:2||style="background: #C0FFC0;" |4:1||style="background: #C0FFC0;" |3:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #dcdbd6;" |XXX||style="background: #FFE4E1;" |1:2
|-! style="background:#F0F0F0;"	
 
!16|| style="text-align: center" | ||style="text-align: left" |Борац, Остружница	
| style="background: #C0FFC0;" |4:1|| style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #C0FFC0;" |2:0||style="background: #FFFACD;" |3:3||style="background: #C0FFC0;" |1:0||style="background: #C0FFC0;" |3:2||style="background: #C0FFC0;" |2:1||style="background: #FFE4E1;" |2:3||style="background: #FFE4E1;" |0:1||style="background: #FFFACD;" |2:2||style="background: #dcdbd6;" |XXX	
|}	
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  	
|}

Статистика

Позиције на табели по колима 	
{| " cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #CEEBFB; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable sortable"		
!align="right"| !!style="text-align: left"|ЕкипаКоло !!1.!!2.!!3.!!4.!!5.!!6.!!7.!!8.!!9.!!10.!!11.!!12.!!13.!!14.!!!!16.!!17.!!18.!!19.!!20.!!21.!!22.!!23.!!24.!!25.!!26.!!27.!!28.!!29.!!  		
|-! align="right"		
!1||style="text-align: left" |  Херој, Јајинци		
|style="background:#90EE90;" |3|| style="background:#fcc;"|10|| style="background:#fcc;"|11||style="background:#90EE90;"|10|| style="background:#fcc;"|11|| style="background:#fcc;"|14 ||style="background:#90EE90;"|13|| style="background:#fcc;"|14||style="background:#90EE90;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12|| style="background:#fcc;"|13|| style="background:#fcc;"|14 ||style="background:#CEEBFB;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14|| style="background:#fcc;"|15||style="background:#90EE90;"|14||style="background:#90EE90;"|13 || style="background:#fcc;"|15|| style="background:#fcc;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16 ||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#dcdbd6;"|16 
	
|-! align="right"		
!2||style="text-align: left" |  Графичар, Београд	
|style="background:#90EE90;" |9|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#90EE90;"|6|| style="background:#fcc;"|7|| style="background:#fcc;"|10 ||style="background:#90EE90;"|7|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8|| style="background:#fcc;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10 ||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#90EE90;"|6|| style="background:#fcc;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#90EE90;"|4 || style="background:#fcc;"|5||style="background:#90EE90;"|4|| style="background:#fcc;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6 ||style="background:#CEEBFB;"|6|| style="background:#fcc;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#dcdbd6;"|6

|-! align="right"		
!3||style="text-align: left" |  БСК, Борча		
|style="background:#90EE90;" |16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#90EE90;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15 || style="background:#fcc;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16 ||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16||style="background:#90EE90;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15 || style="background:#fcc;"|16||style="background:#90EE90;"|14||style="background:#90EE90;"|13||style="background:#90EE90;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11 || style="background:#fcc;"|13||style="background:#90EE90;"|12||style="background:#90EE90;"|11|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#dcdbd6;"|12

|-! align="right"		
!4||style="text-align: left" |  Телеоптик, Земун		
|style="background:#90EE90;" |12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#90EE90;"|10|| style="background:#fcc;"|13||style="background:#90EE90;"|10|| style="background:#fcc;"|12 ||style="background:#CEEBFB;"|12|| style="background:#fcc;"|13|| style="background:#fcc;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14||style="background:#90EE90;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12 ||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#90EE90;"|6 || style="background:#fcc;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5 ||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4|| style="background:#fcc;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#dcdbd6;"|3

|-! align="right"		
!5||style="text-align: left" |  Полет, Београд		
|style="background:#90EE90;" |4||style="background:#90EE90;"|3|| style="background:#fcc;"|6|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#90EE90;"|8|| style="background:#fcc;"|11 ||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|7||style="background:#90EE90;"|6|| style="background:#fcc;"|8||style="background:#90EE90;"|7 || style="background:#fcc;"|9|| style="background:#fcc;"|10|| style="background:#fcc;"|11|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12 ||style="background:#CEEBFB;"|12||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9 ||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8|| style="background:#fcc;"|10|| style="background:#fcc;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#dcdbd6;"|9
  		
|-! align="right"		
!6||style="text-align: left" |  Будућност, Добановци		
|style="background:#90EE90;" |5|| style="background:#fcc;"|6|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12|| style="background:#fcc;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13 || style="background:#fcc;"|14||style="background:#90EE90;"|12||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|7||style="background:#90EE90;"|6 || style="background:#fcc;"|7|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#90EE90;"|7|| style="background:#fcc;"|8||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#90EE90;"|5 ||style="background:#90EE90;"|3|| style="background:#fcc;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4 || style="background:#fcc;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#dcdbd6;"|5 
 		
|-! align="right"		
!7||style="text-align: left" |  Београд, Београд		
|style="background:#90EE90;" |6||style="background:#90EE90;"|1|| style="background:#fcc;"|2||style="background:#90EE90;"|1|| style="background:#fcc;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2 || style="background:#fcc;"|5||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2 ||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2|| style="background:#fcc;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3 || style="background:#fcc;"|4|| style="background:#fcc;"|6||style="background:#90EE90;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5|| style="background:#fcc;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7 ||style="background:#CEEBFB;"|7||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#CEEBFB;"|6|| style="background:#fcc;"|7|| style="background:#fcc;"|8||style="background:#dcdbd6;"|8 
		
|-! align="right"
!8||style="text-align: left" |  БАСК ПИМ, Београд		
|style="background:#90EE90;" |10||style="background:#90EE90;"|7|| style="background:#fcc;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8||style="background:#90EE90;"|6|| style="background:#fcc;"|7 || style="background:#fcc;"|8|| style="background:#fcc;"|11|| style="background:#fcc;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13|| style="background:#fcc;"|14||style="background:#90EE90;"|13 ||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13|| style="background:#fcc;"|14|| style="background:#fcc;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16 ||style="background:#90EE90;"|14|| style="background:#fcc;"|15||style="background:#90EE90;"|14|| style="background:#fcc;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15 ||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#90EE90;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#dcdbd6;"|13 
 		
|-! align="right"		
!9||style="text-align: left" |  Палилулац, Крњача		
|style="background:#90EE90;" |11|| style="background:#fcc;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#90EE90;"|11|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#90EE90;"|8 || style="background:#fcc;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10|| style="background:#fcc;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11||style="background:#90EE90;"|8 || style="background:#fcc;"|11||style="background:#90EE90;"|7|| style="background:#fcc;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10|| style="background:#fcc;"|11||style="background:#CEEBFB;"|11 ||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#90EE90;"|8|| style="background:#fcc;"|9|| style="background:#fcc;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10 ||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#90EE90;"|8|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#dcdbd6;"|7 
		
|-! align="right"		
!10||style="text-align: left" |  ОФК Бождаревац, Бождаревац		
|style="background:#90EE90;" |13||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|7||style="background:#CEEBFB;"|7|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#90EE90;"|6 ||style="background:#90EE90;"|3|| style="background:#fcc;"|4|| style="background:#fcc;"|5|| style="background:#fcc;"|7|| style="background:#fcc;"|9|| style="background:#fcc;"|11 ||style="background:#90EE90;"|10|| style="background:#fcc;"|11||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|10||style="background:#CEEBFB;"|10 || style="background:#fcc;"|11|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12|| style="background:#fcc;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13 ||style="background:#90EE90;"|12|| style="background:#fcc;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13|| style="background:#fcc;"|14|| style="background:#fcc;"|15||style="background:#dcdbd6;"|15 
  		
|-! align="right"		
!11||style="text-align: left" |  Минел, Рипањ			
|style="background:#90EE90;" |2|| style="background:#fcc;"|8||style="background:#90EE90;"|4|| style="background:#fcc;"|5||style="background:#CEEBFB;"|5||style="background:#90EE90;"|4 ||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2|| style="background:#fcc;"|3|| style="background:#fcc;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4 ||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4|| style="background:#fcc;"|6||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|8 ||style="background:#CEEBFB;"|8|| style="background:#fcc;"|9|| style="background:#fcc;"|11||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#90EE90;"|8||style="background:#CEEBFB;"|8 || style="background:#fcc;"|10|| style="background:#fcc;"|11|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#90EE90;"|10|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#dcdbd6;"|10 
		
|-! align="right"		
!12||style="text-align: left" |  Срем, Јаково		
|style="background:#90EE90;" |1|| style="background:#fcc;"|2||style="background:#90EE90;"|1|| style="background:#fcc;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3 || style="background:#fcc;"|4|| style="background:#fcc;"|6||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3 ||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2 ||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2|| style="background:#fcc;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3 ||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2||style="background:#dcdbd6;"|2 
		
|-! align="right"		
!13||style="text-align: left" |  Тек, Велики Црљени		
|style="background:#90EE90;" |14|| style="background:#fcc;"|15||style="background:#90EE90;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14||style="background:#90EE90;"|9 || style="background:#fcc;"|11||style="background:#90EE90;"|7||style="background:#90EE90;"|6|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|9 ||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|8||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9||style="background:#CEEBFB;"|9 || style="background:#fcc;"|10|| style="background:#fcc;"|11||style="background:#90EE90;"|10|| style="background:#fcc;"|11|| style="background:#fcc;"|12||style="background:#CEEBFB;"|12 ||style="background:#90EE90;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|9||style="background:#90EE90;"|8|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#dcdbd6;"|11 
		
|-! align="right" 		
!14||style="text-align: left" |  Трудбеник, Београд		
|style="background:#90EE90;" |7|| style="background:#fcc;"|9||style="background:#90EE90;"|3|| style="background:#fcc;"|4||style="background:#90EE90;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1 ||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1 ||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1 ||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1 ||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#CEEBFB;"|1||style="background:#dcdbd6;"|1 
		
|-! align="right"		
!15||style="text-align: left" |  Прва искра, Барич		
|style="background:#90EE90;" |15||style="background:#90EE90;"|14|| style="background:#fcc;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15|| style="background:#fcc;"|16||style="background:#CEEBFB;"|16 ||style="background:#90EE90;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15 || style="background:#fcc;"|16||style="background:#90EE90;"|15||style="background:#CEEBFB;"|15||style="background:#90EE90;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13|| style="background:#fcc;"|14 ||style="background:#90EE90;"|13||style="background:#CEEBFB;"|13|| style="background:#fcc;"|15||style="background:#90EE90;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14 ||style="background:#CEEBFB;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14||style="background:#CEEBFB;"|14|| style="background:#fcc;"|15||style="background:#90EE90;"|14||style="background:#dcdbd6;"|14 
 		
|-! align="right" 		
!16||style="text-align: left" |  Борац, Остружница		
|style="background:#90EE90;" |8||style="background:#90EE90;"|4|| style="background:#fcc;"|5||style="background:#90EE90;"|2|| style="background:#fcc;"|4|| style="background:#fcc;"|5 || style="background:#fcc;"|6|| style="background:#fcc;"|8|| style="background:#fcc;"|11||style="background:#90EE90;"|10||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#90EE90;"|5 || style="background:#fcc;"|6||style="background:#90EE90;"|5|| style="background:#fcc;"|6||style="background:#90EE90;"|4||style="background:#CEEBFB;"|4|| style="background:#fcc;"|7 ||style="background:#90EE90;"|6||style="background:#90EE90;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#90EE90;"|2||style="background:#CEEBFB;"|2 || style="background:#fcc;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#CEEBFB;"|3||style="background:#dcdbd6;"|4 
 		
|}		
{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 	
|| ||  ||  ||  
|}

Табела
Код нерешеног резултата изводили су се једанаестерци. Ко победи добија 1 бод, поражени ништа.
У загради број победа(бодова)

| style="width:50px;"| 
|valign="top"|

| style="width:50px;"| 
|valign="top"|	

|}

 За сезону 1989/90. 
 у Другу Српску лигу прешао је Трудбеник, Београд као првопласирани тим.
 Из лиге испадају у Прву Београдску лигу као најлошије пласирани тимови:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#ffe4e1;"
||| align=left | Херој, Јајинци 
||| align=left | ОФК Бождаревац
|}
  Из Прве Београдске лиге пласирали су се тимови у Београдску зону:
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|- style="background:#c0ffc0;"
| || align=left |  Бежанија || Сопот|| ИМ Раковица
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
	
 Фудбалски савез Београда - званични сајт	
 Списак фудбалских клубова у Србији	

Врати се на врх

Сезоне Београдске зоне у фудбалу
Сезона 1988/89. у југословенском фудбалу